Zeydānlū kan syfta på följande platser:

Iran 

 Zeydānlū (ort i Iran), Khorasan, 
 Borj (ort i Khorasan), 

Robotskapade Iranförgreningar